Ficus salicifolia Vahl, 1790 = Ficus cordata subsp. salicifolia (Vahl) C.C.Berg, 1988
Ficus salicifolia Miq., 1848 = Ficus subulata  Blume, 1825

Références taxinomiques